«Change» — п'ятий студійний альбом британського жіночого гурту «Sugababes». Випущений 1 жовтня 2007 року.

Список композицій

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Музичні альбоми 2007
Альбоми Sugababes